

Zene

Albumok

 Burning Bridges, Arch Enemy-album (1999)
 Burning Bridges, Bon Jovi-album (2015)
 Burning Bridges, Glen Campbell-album (1967)
 Burning Bridges, Haste the Day-album (2004)
 Burning Bridges, Naked Eyes-album (1983)
 Burning Bridges, Jack Scott-album (1964)

Dalok

 Burning Bridges, Arch Enemy-dal (1999)
 Burning Bridges, Bon Jovi-dal (2015)
 Burning Bridges, Glen Campbell-dal (1967)
 Burning Bridges, Megadeth-dal (2001)
 Burning Bridges, Mike Curb Congregation-dal (1970)
 Burning Bridges, Naked Eyes-dal (1983)
 Burning Bridges, Pink Floyd-dal (1972)
 Burning Bridges, Jack Scott-dal (1964)
 Burning Bridges, Status Quo-dal (1988)